Охочевка — название населённых пунктов в России:

 Охочевка — село в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Охочевка — деревня в Октябрьском районе Курской области.
 Охочевка — село в Щигровском районе Курской области.

См. также 
 Охочевка — станция Орловско-Курского отделения Московской железной дороги.